Luis II de Anjou (Toulouse, 1377-Angers, 29 de abril de 1417) duque de Anjou, conde de Provenza y rey titular de Sicilia y Nápoles.

Biografía 
Proclamado como Luis II, Rey de Sicilia en la catedral de Bari en 1384. Es coronado rey de Sicilia en Aviñón el 1 de noviembre de 1384, por el antipapa Clemente VII, en presencia de Carlos VI, rey de Francia. 

Fue hijo de Luis I de Nápoles (descendiente de la dinastía Valois) y de María de Blois-Châtillon. Dio protección a los papas de Aviñón y a Benedicto XIII.

Matrimonio e hijos 
De su matrimonio con Yolanda de Aragón nacieron:
 Luis (1403-1434), duque de Anjou, rey de Nápoles
 María (1404-1463), esposa del rey de Francia, Carlos VII. 
 Renato (1408-1480), duque de Anjou, duque de Bar, duque de Lorena, rey titular de Sicilia y Nápoles.
 Yolanda (1412-1440), esposa de Francisco I de Bretaña. 
 Carlos (1414-1472), conde de Maine.

Gracias a su matrimonio, en 1410, a la muerte de Martín I de Aragón, reclamó la Corona de Aragón, pero sus aspiraciones fueron defraudadas, pues fue elegido su rival, el infante castellano Fernando de Antequera. Igualmente durante los siete años que le restaron a su vida, siguió autoproclamándose "Rey de Aragón".

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Duques de Anjou
Condes de Provenza
Reyes de Nápoles del siglo XIV
Reyes de Nápoles del siglo XV
Casa de Valois-Anjou
Condes de Maine
Nacidos en Toulouse
Nacidos en Angers